Абдилачим Адеми (; 20 декабря 1969, село Шемшево, община Йегуновце, Социалистическая Республика Македония, СФРЮ — 15 февраля 2018) — северомакедонский государственный деятель, министр образования и науки Республики Македонии.

Образование 
Абдилачим Адеми окончил политехнический факультет Университета в Тиране в 1996 году по специальности инженер-металлург.

Владеет албанским, македонским, английским и итальянским языками.

Карьера 
С 2002 по 2006 год был депутатом Собрания Республики Македонии.

С июля 2008 по июль 2011 года — вице-премьер по выполнению Охридского соглашения в коалиционном правительстве Николы Груевского.

С июля 2011 по июнь 2014 года — министр окружающей среды и территориального планирования Республики Македонии.

С июня 2014 по апрель 2016 года — министр образования и науки Республики Македонии.

Семья 
Абдилачим Адеми женат, имеет сына.

Примечания

Ссылки 
 Биография на официальном сайте правительства Республики Македонии 

Министры Северной Македонии
Министры образования Северной Македонии
Депутаты Собрания Северной Македонии